Grödby (Bromölla), een plaats in de gemeente Bromölla in het Zweedse landschap Skåne en de provincie Skåne län
 Grödby (Nynäshamn), een plaats in de gemeente Nynäshamn in het landschap Södermanland en de provincie Stockholms län in Zweden